Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Bet-at-home Open German Tennis Championships 2014. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich sechs Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 24 Spieler an der Qualifikation teil, die am 12. und 13. Juli 2014 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 34 kB)

ATP World Tour 2014
Tennisturnier in Hamburg